Detta är en lista över de längsta broarna i Sverige. Öresundsförbindelsen är inte inkluderad i denna lista, Trafikverket brukar exkludera den när man anger ordningstal för Sveriges längsta broar.

Sveriges längsta broar

Längre broar under uppförande

Se även
Lista över öppningsbara broar i Sverige
Broar i Stockholm

Kommentarer

Referenser

 
Broar i Sverige